Бєля́єв, трапляється також Беля́єв () — поширене російське прізвище. Жіноча форма — '''Бєляєва

Відомі носії 
 Беляєв Андрій Левонтійович (1982—2021) — головний сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Бєляєв Валерій Іванович (1931—1999) — академік НАН України.
 Бєляєв Віктор Григорович (1929—2008) — український радянський літературознавець, критик.
 Бєляєв Володимир Іванович (1855—1911) — російський ботанік-морфолог.
 Бєляєв Володимир Іванович ( 1944) — радянський волейболіст, олімпійський чемпіон.
 Бєляєв Володимир Георгійович (1933—2001) — радянський футболіст, воротар.
 Бєляєв Володимир Олександрович (1914—1947) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Бєляєв Володимир Павлович (1909—1990) — український радянський письменник, кінодраматург.
 Бєляєв В'ячеслав Васильович (1923—1997) — радянський офіцер-танкіст, Герой Радянського Союзу (1945).
 Беляєв Дмитро Володимирович (1990—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бєляєв Дмитро Костянтинович — радянський генетик, академік.
 Бєляєв Євген Ігорович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бєляєв Євген Михайлович (1926—1994) — російський співак (ліричний тенор).
 Бєляєв Іван Анатолійович (1974—2016) — старшина Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Бєляєв Іван Дмитрович (1810—1873) — російський історик, слов'янофіл, професор Московського університету.
 Бєляєв Іван Іванович (1872—1913) — український архітектор.
 Бєляєв Іван Олександрович (1986—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бєляєв Леонід Андрійович ( 1948) — російський археолог.
 Бєляєв Максим Володимирович ( 1979) — казахський хокеїст.
 Бєляєв Максим Олександрович ( 1991) — російський футболіст.
 Бєляєв Микола Ілліч (1903—1966) — радянський політичний діяч.
 Бєляєв Микола Семенович (1925—2003) — український педагог та краєзнавець.
 Бєляєв Митрофан Петрович (1836—1904) — російський меценат.
 Бєляєв Михайло Веніамінович (1922—2002) — художник ужиткового мистецтва і педагог.
 Бєляєв Олександр Петрович (1803—1887) — декабрист, мічман Гвардійського екіпажу.
 Бєляєв Олександр Пилипович (1908—1943) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1943).
 Бєляєв Олександр Романович (1884—1942) — російський письменник-фантаст.
 Бєляєв Павло Іванович (1925—1970) — радянський космонавт.
 Бєляєв Павло Федорович ( 1929) — діяч радянських спецслужб, полковник.
 Бєляєв Петро Петрович (1805—1864) — декабрист, мічман Гвардійського екіпажу.
 Беляєв Сергій Володимирович (1960—2015) — старший солдат резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Бєляєв Сергій Михайлович (1883—1953) — російський радянський письменник.
 Бєляєв Юрій Вікторович ( 1947) — радянський і російський актор театру і кіно. Заслужений артист РФ (1995).
 Беляєв Юрій Юрійович — полковник ЗСУ, лицар ордена Данила Галицького.

Див. також 
 Біляєв
 Біляїв
 Бєляєво
 2030 Бєляєв — астероїд головного поясу.

Примітки